De Grand Prix-wegrace van Qatar 2020 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 8 maart 2020 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

De MotoGP-race werd afgelast omdat men vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan het land niet in kon reizen. De Moto2- en Moto3-teams waren al op het circuit aanwezig voor een testsessie in de voorgaande week, waardoor zij wel konden deelnemen.

Uitslag

Moto2 
Sam Lowes kon vanwege een schouderblessure niet deelnemen aan de race.

Moto3 
Jaume Masiá, Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba, Raúl Fernández en Tony Arbolino werden allemaal een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Tussenstanden na wedstrijd

Moto2

Moto3

2020
Qatar